А́ртур Хи́нтон «Арт» Ро́зенфельд (; 22 июня 1926, Бирмингем, Алабама — 27 января 2017, Беркли, Калифорния) — американский учёный-физик, доктор наук, профессор.

Биография 
Защитил степень доктора философии по физике в университете Чикаго (1954), где он был последним аспирантом Энрико Ферми. Член Национальной инженерной академии США. Работал в Калифорнийской комиссии по энергии, Лоуренской национальной лаборатории в Беркли.

Известен своими инновационными и технологическими разработками в области энергоэффективности. Он исследовал миниатюризацию электронных балластов в люминесцентных лампах, что привело к развитию компактных люминесцентных ламп. Сформулировал закон (Розенфельда) (2001), в котором говорится, что количество энергии, необходимое для производства одного доллара ВВП снизилось примерно на один процент в год с 1845 года. Автор или соавтор почти 400 публикаций.

Награды 
 Премия Лео Силарда (1986)
 Премия Энрико Ферми (2005)
 международная энергетическая премия «Глобальная энергия» (2011)
 Национальная медаль США в области технологий и инноваций (2011)
 Премия Тан (2016)

Ссылки 
 Объявлены лауреаты «Глобальной энергии»
 Артур Розенфельд — как сэкономить триллион долларов
 Артур Розенфельд (пресс-портрет)
 Arthur H. Rosenfeld

Физики США
Учёные США
Лауреаты премии «Глобальная энергия»
Награждённые Национальной медалью США в области технологий и инноваций
Лауреаты премии Энрико Ферми
Лауреаты премии Лео Силарда
Лауреаты премии Тан
Выпускники Чикагского университета